William Archer  peut faire référence à:

 William Archer (1677-1739), homme politique anglais
 William S. Archer (1789-1855), sénateur américain et représentant de la Virginie
 William Archer (naturaliste) (1830 - 1897) naturaliste irlandais et microscopiste particulièrement intéressé par les desmidiales et protozoaires.
 William Archer (1856-1924), critique dramatique écossais et traducteur d'Ibsen
 William Reynolds Archer, Jr., représentant américain du Texas
 Bill Archer (homme politique du Manitoba) (né en 1957), homme politique du Manitoba
 William Archer (homme politique de Toronto) (1919-2005) homme politique municipal de Toronto
 Bill Archer (homme d'affaires) (homme d'affaires)
 Richard Archer-Prince, de son vrai nom William Archer
 William Archer (jockey), coureur de steeple britannique des années 1840
 Un soldat de la Seconde Guerre mondiale chanté dans la chanson Boy Boogie Woogie Bugle

Voir aussi